WMN steht als Abkürzung für:

 Flughafen Maroantsetra, Madagaskar, nach dem IATA-Code
 Waldmark Neunkirchen, Österreich, siehe Liste der Mitgliedsverbindungen des Mittelschüler-Kartell-Verbands

Abkürzung